Kutno – miasto w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim 
 Kutno – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim
 Kutno – dawna gromada, w latach 1954–1956
 Kutno – dawna gromada, w latach 1961–1968
 Kutno – stacja kolejowa w województwie łódzkim

Zobacz też 
 AMZ-Kutno
 Dekanat Kutno – św. Michała Archanioła
 Dekanat Kutno – św. Wawrzyńca
 MKS Kutno
 Powiat kutnowski
 Kutno-Wschód (gromada) (1969–1972) (powiat kutnowski)
 Kutno-Zachód (gromada) (1969–1972) (powiat kutnowski)